Robert Sylvester Kelly, beter bekend als R. Kelly (1967- ), een R&B zanger.
 Robert Kelly (marine), een Amerikaanse marineofficier gedurende de Tweede Wereldoorlog.
 Robert Kelly (dichter) (1935- ), een dichter.
 Robert Kelker-Kelly (1964- ), een soapacteur
 Robert Kelly (Marvel), een personage van Marvel Comics.